Jan Górecki (1910–2003) – polski wojskowy i polityk
 Jan Górecki (1922–2011) – polski wojskowy, milicjant, szef BOR
 Jan Górecki (ur. 1934) – polski ekonomista, profesor, rektor SGGW, dyplomata
 Jan Górecki (1944–2017) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor
 Jan Górecki − polski pilot, absolwent II promocji Szkoły Orląt